Castro del Río és una localitat de la província de Còrdova, Andalusia, Espanya.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Castro del Río - Sistema d'Información Multiterritorial d'Andalusiía
 Ajuntament de Castro del Río 

Municipis de Campiña de Baena